Zriny steht für:

 Zriny, ungarische Namensvariante des Adelsgeschlechts Zrinski
 Zriny (Drama), ein Bühnenwerk von Theodor Körner von 1812